Kavakli kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Topolovgrad (ort i Bulgarien), Chaskovo, Obsjtina Topolovgrad,

Turkiet 

 Kavaklı (ort i Turkiet, Kırklareli), 
 Kavaklı (ort i Turkiet, İstanbul), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar